А́дамсон () — англійське прізвище та похідні від нього назви.

Прізвище 
 Адамсон (прізвище)

Топоніми 
 Адамсон — одна із вершин (3400 м) Землі Вікторії, у Східній Антарктиді

Див. також 
 Адамс